Bridok (ukrainisch ; russische Entsprechung /Brodok) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Bridok (Nowa Wodolaha), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha
 Bridok (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Bridok (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi
 Bridok (Teplyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk

 Bridok (Fluss), Nebenfluss des Seret in der Oblast Ternopil